

Culture et société 
 L'hôtel Fontfreyde, dit « maison de Lucrèce », est un  monument historique situé à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme, région Auvergne-Rhône-Alpes, France), rue Jules-Guesde (quartier de Montferrand). Il date du .
 L'hôtel Fontfreyde est un  monument historique situé à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme, région Auvergne-Rhône-Alpes, France), au coin de la rue des Gras et de la Petite rue Saint-Pierre (quartier Centre). Il date en partie du .

Toponyme 
 Fontfreyde est un hameau de Saint-Genès-Champanelle, dans le Puy-de-Dôme (région Auvergne-Rhône-Alpes, France).